Чула — название рек в России:

 Чула — река в Кировской области, приток Камы.
 Чула — река, приток Подкаменной Тунгуски.

Примечания